Toszek – miasto w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Toszek
 Toszek – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim
 Toszek – gromada
 Toszek – stacja kolejowa w miejscowości Toszek, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Toszek

Zobacz też 
 Dekanat Toszek, Toszek Północ, Obóz NKWD w Toszku